(1952-2003), athlète anglaise.
 Denise Ramsden (née en 1990), cycliste canadienne.